Тамба:

 Тамба — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
 Тамба — историческая провинция Японии в регионе Кинки на острове Хонсю.
 Тамба — деревня в Эстонии, в составе волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
  (род. 1938) — японский дипломат.
 Тамба, Тэцуро (1922—2006) — японский киноактёр.